Antonio Serra – filosofo ed economista del Regno di Napoli del seicento
 Antonio Serra – architetto neoclassico (Bologna, 1783-1847), autore della nuova pieve di San Marino (1825-1838), dal 1838 professore di architettura nell'Accademia di belle arti di Bologna
 Antonio Serra – fumettista italiano
 Antonio Serra – governatore di Sassari e del Logudoro dal 1461 al 1468
 Antonio Serra – imprenditore italiano, presidente del  dal 1989 al 1993